Прилуки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Прилуки — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Прилуки — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Прилуки — агрогородок в Минском районе Минской области.

Россия 
 Прилуки — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Прилуки — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Прилуки — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Прилуки — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Прилуки — посёлок в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Прилуки — село при Спасо-Прилуцком монастыре, с 1993 года в составе города Вологды.
 Прилуки — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Прилуки — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области, Высоковское сельское поселение.
 Прилуки — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области, Троицкое сельское поселение.
 Прилуки — деревня в Богучанском районе Красноярского края.
 Прилуки — вахтовый поселок в Туруханском районе Красноярского края.
 Прилуки — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Прилуки — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Прилуки — село в Хорольском районе Приморского края.
 Прилуки — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Прилуки — село в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Прилуки — село в Овручском районе Житомирской области.
 Прилуки — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Прилуки — город, Черниговская область

Другое 
 «Прилуки» — ракетный катер ВМС Украины.

См. также 
 Большие Прилуки
 Малые Прилуки